

Geografia

Austria 
 Amstetten – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Amstetten – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Amstetten – stacja kolejowa w Amstetten

Niemcy 
 Amstetten – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Inne 
 Amstetten – dekanat w Austrii